Victor Forssell henviser til blandt andre:
 
 Victor Forssell (kunstner) (1846-1931) - svensk kunstner
 Victor Forssell (fodboldspiller) - svensk fodboldspiller